Bố Hạ (thị trấn), een thị trấn in het district Yên Thế, Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Bố Hạ (xã), een xã in het district Yên Thế, Vietnamese provincie Bắc Giang.